Contempo Records – etichetta discografica italiana
 Contempo Casuals – nome originario della Wet Seal, azienda di abbigliamento statunitense

Altri progetti